Kando peut désigner :

Toponyme 

département de Kando, un département au Burkina Faso.
Kando, la commune et chef-lieu du département de Kando au Burkina Faso.
Kando, la commune du département de Mangodara au Burkina Faso.

Patronyme 

  (1960-), femme politique japonaise.
 Ata Kandó (1913-2017, photographe hollandaise d'origine hongroise.
 Kálmán Kandó (1861-1913), ingénieur hongrois.

Surnom 
 Khalil Iskandar Shahîn (1910c-1993), dit Kando, antiquaire de Bethléem, devenu en 1946-47 fournisseur officiel de manuscrits de la mer Morte

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais